Il doppio del torneo di tennis Tevlin Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gabriela Dabrowski e Marie-Ève Pelletier erano le detentrici del titolo, ma Pelletier quest'anno non ha partecipato. Dabrowski ha fatto coppia con Alla Kudrjavceva e ha battuto in finale 6–2, 7–6(7–2) Eugenie Bouchard e Jessica Pegula.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Alla Kudrjavceva (Campionesse)
  Eugenie Bouchard /  Jessica Pegula (finale)

 Lena Litvak /  Samantha Murray (primo turno) 
 Macall Harkins /  Nicole Rottmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tevlin Women's Challenger 2012